Ghubar steht für:

 Ghubar (Schrift), eine arabische Schrift im Maghreb

Ghubar ist der Familienname folgender Personen:

 Ghulam Muhammad Ghubar (1897–1978), afghanischer Politiker und Schriftsteller